Артемьево — название населённых пунктов в России.

Владимирская область 
 Артемьево — деревня в Киржачском районе.

Вологодская область 
 Артемьево — деревня в Междуреченском районе.
 Артемьево — деревня в Шекснинском районе.

Ивановская область 
 Артемьево — деревня в Савинском районе.

Московская область 
 Артемьево — деревня в городском округе Домодедово.

Нижегородская область 
 Артемьево — деревня в Городецком районе.
 Артемьево — посёлок в Городецком районе.

Тверская область 
 Артемьево — деревня в Удомельском районе.

Ярославская область 
 Артемьево — деревня в Мышкинском районе.
 Артемьево — деревня в Тутаевском районе.